RBP FM é uma emissora de rádio brasileira, na frequência 89.9 MHz, da cidade de Barra do Piraí no estado do Rio de Janeiro.

A emissora foi criada em 10 de março de 1991.

A sua programação atinge mais de 20 municípios do sul fluminense.Cidades como: Barra do Piraí , Pinheiral, Piraí, Mendes, Vassouras, Valença , Barra Mansa, Volta Redonda,Engenheiro Paulo de Frontim, Paracambi ,etc...

Programas 
 Domingo Alto Astral
 Funkão RBP
 Happy Times
 Liga Aí
 RBP.COM
 Só As Melhores - As 12 Mais Pedidas
 Sunday Night
 Via Brasil

Ligações externas
 

Estações de rádio do Rio de Janeiro
Estações de rádio fundadas em 1991